Gambarini – cognome italiano
 Giuseppe Gambarini – pittore italiano del XVII secolo
 Guido Gambarini – musicista italiano
 Roberta Gambarini – cantante italiana